

Anno 
 647 o 647 a.C.

Codici 
 647 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Stone Finder Observatory, presso Calgary, nello stato canadese dell'Alberta.

Matematica 
 647 – numero